Carlos Checa (* 15. Oktober 1972 in Barcelona, Katalonien, Spanien) ist ein ehemaliger spanischer Motorradrennfahrer und  Superbike-Weltmeister 2011.

Karriere 
Checa debütierte in der Saison 1993 auf Honda in den Klassen bis 125 cm³ und 250 cm³ in der Motorrad-Weltmeisterschaft. 1995 stieg er als Ersatzfahrer für den verletzten Alberto Puig in die 500-cm³-Klasse auf und wurde außerdem im selben Jahr Spanischer Meister in der 250 cm³-Klasse. 1999 wechselte Checa als Teamkollege von Max Biaggi zu Yamaha. 2004 fuhr Checa noch ein Jahr an der Seite von Valentino Rossi, bevor er 2005 zu Ducati wechselte. Die Saison 2006 bestritt Checa zusammen mit James Ellison für das Yamaha-Tech-3-Team in der MotoGP-Klasse. In der Saison 2007 pilotierte er eine Honda im Team von Lucio Cecchinello. Checa konnte 1996 und 1998 jeweils ein Rennen in der 500-cm³-Klasse gewinnen. In der Saison 1998 erreichte er mit dem vierten Platz sein bisher bestes WM-Ergebnis.

Für die Saison 2008 wechselte Checa in die Superbike-WM, wo er den in die MotoGP-Klasse abgewanderten Vorjahresmeister James Toseland bei Ten-Kate-Honda ersetzte. In diesem Jahr gewann er auch das 8-Stunden-Rennen von Suzuka zusammen mit Ryūichi Kiyonari auf einer Honda CBR 1000RR.

Seinen größten Karriereerfolg feierte er mit fast 39 Jahren, als er in der Saison 2011 auf Ducati den Titel des Superbike-Weltmeisters errang. Er ist damit der erste Spanier, dem dies gelang. Nach der Saison 2013 beendete er seine aktive Karriere.

Statistik

Erfolge 
 1995 – Spanischer 250-cm³-Meister auf Honda
 2011 – Superbike-Weltmeister auf Ducati

In der Motorrad-Weltmeisterschaft

In der Superbike-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website
 
 

Superbike-Weltmeister
Motorrad-Rennfahrer (Spanien)
Sportler (Barcelona)
Person (Ducati)
Spanier
Geboren 1972
Mann
Spanischer Meister (Motorradsport)